Cédric Thierry Seguin (ur. 3 kwietnia 1973) – francuski szermierz. Srebrny medalista olimpijski z Sydney.

Kariera sportowa 
Zawody w 2000 były jego jedynymi igrzyskami olimpijskimi. Specjalizował się w szabli. Zajął drugie miejsce w drużynie. W skład reprezentacji Francji wchodzili również Mathieu Gourdain, Julien Pillet i Damien Touya. Na mistrzostwach Europy zdobył złoto w drużynie w 1999.

Przypisy 

Francuscy szermierze
Francuscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
Urodzeni w 1973